Red Bull BC One — ежегодное международное соревнование среди 16 лучших бибоев мира, организованное компанией энергетических напитков Red Bull GmbH. Соревнования проводятся по системе «1 на 1», победителя выбирают 5 судей, сидящих в зале.

Red Bull BC One отличается от других соревнований методом организации — круглая сцена с зеркальным отражением и множество камер, снимающих соревнование.

Ивент проводится в разных городах и странах каждый год. В 2004 году ивент прошёл в Биле (Швейцария), в 2005 году в Берлине (Германия), в 2006 году в Сан-Паулу (Бразилия), в 2007 году Йоханнесбурге (Южная Африка), в 2008 году — Париж (Франция), в 2009 году — Нью-Йорк (США), в 2010 году — Токио (Япония), в 2011 году ивент прошел в городе Москва (Россия), в 2012 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в 2013 году в Сеуле (Корея), в 2014 году в Париже (Франция), в 2015 году в Риме (Италия), в 2016 году в Нагое (Япония), в 2017 году в Амстердаме (Нидерланды), в 2018 году в Цюрихе (Швейцария) в 2019 году в Мумбаи (Индия) в 2020 году ивент проходил в Зальцбурге (Австрия).

В 2011 году звёзды чемпионата — победители разных лет — посетили Москву с мастер-классом. Это мероприятие стало одним из крупнейших мастер-классов по брейкингу в России за всю историю танца в стране.

Bboy Winners

Bgirl Winners

Большинство индивидуальных побед в битве

Bboys

Bgirls

2020

Информация 

Судьи:
  Omar (Mighty Zulu Kingz)
  Movie One (Natural Moves)
  AT (Flow Mo)
  Lilou (Pockemon Crew)
  Ayumi (Body Carnival)

MC:
  Redchild

DJ:
  Just a Kid

Участники

Турнирная таблица

B-Girl

Турнирная таблица B-Girl

2019

Информация 

Судьи:
  Lil G (Speedy Angels / Team Vinotinto / Super Cr3w)
  Poe One (Style Elements / Mighty Zulu Kingz)
  Narumi (Body Carnival)
  Intact (Ruffneck Attack)
  Physicx (Rivers Crew)

MC:
  Amjad (7$ Crew)

DJ:
  DJ Smirnoff

Участники

Турнирная таблица

B-Girl World Final

Турнирная таблица B-Girl

2018

Информация 

Судьи:
  Tuff Kid (Basel City Attack)
  Benny (Flying Steps)
  Wicket (Renegade Rockers)
  Junior (Wanted Posse)
  Taisuke (Flooriorz)

MC:
  Amjad (7$ Crew)

DJ:
  DJ Fleg (Lionz of Zion)

B-Boy World Finals

Турнирная таблица B-Boy

B-Girl World Final

Турнирная таблица B-Girl

2017

Информация 

Судьи:
  Crazy Legs (Rock Steady Crew)
  Hong 10 (Drifterz / 7 Commandoz)
  Niek (The Ruggeds)
  Intact (Ruffneck Attack)
  AT (Flow Mo)

MC:
  Rakaa (Dilated Peoples / Rock Steady Crew / Universal Zulu Nation)

Dj:
  Dj Nobunaga (Extraordinary Gentlemen)

Участники

Турнирная таблица

2016

Информация 

Судьи:
  Storm (Battle Squad)
  Freeze (Ghost Crew)
  Wicket (Renegade Rockers)
  Kosuke (Waseda Breakers)
  Mounir (Vagabonds)

MC:
  Rakaa (Dilated Peoples / Rock Steady Crew / Universal Zulu Nation)

DJ:
  DJ Mar Ski (Universal Zulu Nation Japan)

Участники

Турнирная таблица

2015

Информация 

Судьи:
  Cico (Spinkingz)
  Focus (Flow Mo)
  Wing (Jinjo Crew / 7 Commandoz)
  Lamine (Vagabonds)
  Poe One (Style Elements / Mighty Zulu Kingz)

MC:
  MC Supernatural

DJ:
  DJ Marrrtin (Funky Bijou)

Участники

Турнирная таблица

2014

Информация 

Судьи:
  The End (Gamblerz / C.A.Y. Crew)
  Yan the Shrimp (Allthemost Crew)
  Ken Swift (Rock Steady Crew)
  Yaman (Wanted Posse)
  Luigi (Skill Methodz / Skill Brat Renegades)

MC:
  Joey Starr

DJ
  DJ Lean Rock (Squadron)

Участники

Турнирная таблица

2013

Информация 

Судьи:
  Poe One (Style Elements / Mighty Zulu Kingz)
  El Niño (Floor Lords / Flava Squad / Squadron / Boogie Brats)
  Ducky (Drifterz / Floor Gangz)
  Storm (Battle Squad)
  Lamine (Vagabonds)

MC:
  Jay Park

Dj:
  Dj Lean Rock (Squadron)

Участники

Турнирная таблица

2012

Информация 

Судьи:
  Neguin (Tsunami All Stars)
  Taisuke (All Area Crew / Flooriorz / Mighty Zulu Kingz)
  Moy (Havikoro)
  Niek (The Ruggeds)
  Storm (Battle Squad)

MC:
  Dughettu

Dj:
  Dj Skeme Richards (Rock Steady Crew)

Участники

Турнирная таблица

2011

Информация 

Судьи:
  Bootuz (Predatorz)
 Lamine (Vagabonds)
  Machine (Killafornia / Mighty Zulu Kingz)
  Pelezinho (Tsunami All Stars)
  Wing (Jinjo Crew / 7 Commandoz)

MC:
  Rakaa Iriscience (Dilated Peoples / Rock Steady Crew / Universal Zulu Nation)

Dj:
  Dj Renegade (Soul Mavericks)

Участники

Турнирная таблица

2010

Информация 

Транслировался на телеканале A-ONE.

Судьи:
  Ken Swift (Rock Steady Crew)
  Born (Rivers Crew / Floor Gangz / Mighty Zulu Kingz / Flava Squad)
  Storm (Battle Squad)
  Roxrite (Break Disciples / Renegades / Squadron)
  Lilou (Pockemon Crew)

MC:
  Rahzel, бывший участник The Roots

Dj:
  Dj Mar Ski (Universal Zulu Nation Japan)

Участники

Турнирная таблица

2009

Информация 

Судьи:
  Katsu (All Area Crew / Mighty Zulu Kingz)
  Salah (Vagabonds / Massive Monkees)
  Ronnie (Full Force / Super Cr3w)
  Cico (Spinkingz)
  Float (Incredible Breakers)

MC:
  KRS-One

Dj:
  Dj DP One (Turntable Anihilists / Supreme Beings)

Участники

Турнирная таблица

2008

Информация 

Судьи:
  Ivan (Style Elements)
  Extremo (Addictos)
  Hong 10 (Drifterz)
  Lilou (Pockemon Crew)
  Storm (Battle Squad)

MC:
  Rakaa Iriscience (Dilated Peoples / Rock Steady Crew / Universal Zulu Nation)

DJ:
  DJ Tee

Участники

Турнирная таблица

2007

Информация 

Судьи:
  Speedy (Battle Squad)
  Emile (Black Noise)
  Kazuhiro (King Ark)
  Kujo (Soul Control / Ill Abilities)
  Salah (Vagabonds / Massive Monkees)

MC:
  Rakaa Iriscience (Dilated Peoples / Rock Steady Crew / Universal Zulu Nation)

Dj:
  Dj Renegade (Soul Mavericks)

Участники

Турнирная Таблица

2006

Информация 

Судьи:
  Storm (Battle Squad)
  Rokafella (Full Circle Soul / Collective 7)
  Andrezinho (Discipulos do Ritmo)
  Sonic (Natural Effects)
  Junior (Wanted Posse)

Участники

Турнирная таблица

2005

Информация 

Судьи:
  Asia One (Rock Steady Crew)
  Ducky (Drifterz / Project Seoul)
  David Colas (Compagnie Phorm)
  Poe One (Rock So Fresh/Style Elements /Mighty Zulu Kingz)
  Storm (Battle Squad)

MC:
  Rahzel, бывший участник The Roots_(группа)

DJ:
  Dj Ace

Участники

Турнирная таблица

2004

Информация 

Судьи
  Benny (Flying Steps)
  Lamine (Vagabonds)
  George (Wickid Force)
  Asia One (Rock Steady Crew)
  Tuff Kid (Basel City Attack)

MC:
  Rahzel, бывший участник The Roots_(группа)

DJ:
  DJ Supreme

Участники

Турнирная таблица

Примечания 

Танцевальные конкурсы
Мероприятия, регулярно проводимые с 2004 года
Брейк-данс